Bath Day – cortometraggio del 1922 diretto da Fred Hibbard
Il giorno del bagno (Bath Day) – cortometraggio di animazione del 1946 diretto da Charles A. Nichols